Эялет Монастир () — эялет Османской империи. Существовавший в период с 1826 по 1867 год на территории современных Сербии, Македонии, Албании и Греции. Иногда, по ошибке, это эялет называют Румелия, так как это было названием ранее существовавшего гораздо большего .

История 
В 1826 году в результате административной реформы султана Махмуда II с румелийским эялета выделены самостоятельные эялет Эдирне и Салоники, а сам эялет Румелия преобразован в эялет Монастырь. В том же году главный город провинции перенесен в Монастир (современный г. Битола). Нередко возникает путаница, поскольку ошибочно считается, что румелийский эялет продолжал своё существование. 

Задачей Монастирских пашей было обеспечение османской власти в центральной части Балканского полуострова. Впрочем, это было сложно сделать, учитывая постоянные восстания сербов и черногорцев. Также сложная ситуация была в албанских землях.

В 1828-1829 годах северо-восточные районы эялета, в частности София, были оккупированы во время русско-турецкой войны.

В 1846 году с территории эялета отделены в отдельные провинции Видин и Ниш.  В 1867 году эялет преобразован в Монастырский вилайет.

Экономика 
Основу экономики составляло сельское хозяйство, в частности земледелие и садоводство. На территории эялета работали рудники ценных металлов и различных руд. Однако в целом в 1830-1850-х годах города и санджаки провинции переживали экономически социальный кризис. О размере налогов, собирали в то время, мало сведений.

Административное деление 
Санджаки эялета в середине XIX века:
 Санджак Скутари
 Санджак Охри
 Санджак Монастир (Битола)
 Санджак Кесрие (Кастория)

Список правителей 
 Имя первого правителя неизвестно
 Кесе Ахмед Зекерия-паша, (1836-1840)
 Мехмед Дилавер-паша, (1840)
 Юсуф Мухлис-паша, (1840-1842)
 неизвестно
 Осман Паша (1844-1845)
 Мехмед Селим Паша (1845-1848)
 Черкез Хафиз Мехмед Паша (1848-1850)
 Пасаллы Исмаил Паша (1850-1851)
 Мустафа Тосун Паша (1851-1853)
 Али Риза Мехмед Паша (1853-1854)
 Мажар Осман Паша (1858-1859)
 Ебубекир Рустем Паша (1859-1860)
 Мустафа Паша Алянак (1860-1863)
 Махмуд Паша (1863-1864)
 Исмаил Паша (1865-1867)

См. также 
 Вилайет Монастир
 Вилайет Шкодер

Примечания

Литература 
 James Henry Skene, The three eras of Ottoman history, a political essay on the late reforms of Turkey, considered principally as affecting her position in the event of a war taking place, Chapman and Hall, 1851, с. 75.
 Houtsma, M. Th.. E. J. Brill's first encyclopaedia of Islam 1913—1936. с. 1178. Erişim tarihi: 4 January 2012.

Османская Болгария
Эялеты Османской империи
Османская Греция
Османская Македония
Османская Албания